Bijela Gora (v češtině doslova Bílá hora) se nachází na řadě míst jihovýchodní Evropy:

 Bijela Gora (Orjen) – vrchol o výšce přes 1000 m n. m. v pohoří Orjen.
 Bijela Gora (Ulcinj) – vrchol severozápadně od černohorského města Ulcinj.
 Bijela Gora (Bosna a Hercegovina) – vrchol nedaleko Sarajeva v Bosně a Hercegovině.

Související

 Bilogora – pohoří v severním Chorvatsku.
 Bílá Hora – rozcestník s podobným názvem